Municipio de Partridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Partridge (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.
 Municipio de Partridge (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.